Skidsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skidsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (18,7 ha)
Skidsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (40,6 ha)

Se även
Suksijärvi (finska)
Skisjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn